Chukyo (metropool), een regio van Japan
Chukyo (keizer), een keizer van Japan